Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2017 – 16. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 7 lipca na skoczni Bauhenk w Kranju, a zakończyła 1 października 2017 roku w kompleksie Vogtland Arena w Klingenthal. Rozegranych zostało trzynaście konkursów w siedmiu krajach.

W cyklu zwyciężył reprezentant Polski Klemens Murańka. Kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej zajęli Słoweniec Tilen Bartol i Niemiec Pius Paschke.

Oficjalny kalendarz został zatwierdzony przez FIS 30 maja 2017 roku podczas kongresu w Portorožu.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2017

Kwoty startowe 
Na podstawie Kontynentalnej Listy Rankingowej (CRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dwa periody sezonu letniego. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj jest gospodarzem). Państwa, których nie podano poniżej, miały prawo wystawić do każdego konkursu co najwyżej trzech skoczków.

Pierwszy period letni sezonu Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 składa się z 5 konkursów zaplanowanych w dniach od 7 lipca do 20 sierpnia, natomiast drugi z 8 konkursów zaplanowanych w dniach od 9 września do 1 października.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2017
Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich